Черторы́й (Черторо́й) — малая река в Центральном административном округе Москвы, левый приток Москвы-реки. С XIX века протекает в подземном коллекторе. В XVI веке ручей использовали для наполнения рва, который проходил вдоль стен Белого города.

Гидроним ручья означает быстрый поток, который прорыл себе ложе — «как будто чёрт рыл». Чертороями обычно называли овраги и глубокие ямы. У площади Пречистенские Ворота река протекала в глубокой долине, эта местность была известна с XIV века как Чертолье. В первой половине XVII века на берегу ручья находилась Чертольская слобода.

В настоящее время длина реки с временным водотоком в верховьях составляет 3,3—3,5 км, а длина постоянного течения — 1,4 км. Площадь водосборного бассейна равна 2,5 км². Исток Черторыя располагался в Козьем болоте, недалеко от Патриаршего пруда. Река в коллекторе протекает на юго-восток вдоль улицы Спиридоновка, поворачивает на юг по Никитскому и Гоголевскому бульварам. Устье расположено у храма Христа Спасителя, к югу от Патриаршего моста. Правым притоком ручья является река Сивка.

История и изменение русла 
Исток ручья находился в Козьем болоте (одно из исторических названий местности в районе Патриарших прудов), из которого вытекали также притоки реки Пресни — Бубна и Кабанка (Кабаниха). На болоте, рядом с Патриаршей слободой, в 1683—1684 годов по инициативе патриарха Иоакима было устроено три пруда. Из них до нашего времени сохранился только один — Патриарший, остальные два были засыпаны в начале XIX века.

В древние времена Черторый протекал по дну глубокой долины между Ваганьковским холмом и Спольем, а далее среди болотистых берегов местности Черторье (после XIV века название трансформировалось в Чертолье), благодаря которым церковь Покрова, стоящая близ Пречистенских ворот, получила название «что на Грязи».

В XVI—XVII вв. через Черторый проходила дорога, по которой русские цари ездили из Кремля на богомолье в Новодевичий монастырь — Чертольская улица, переименованная в XVII в. в Пречистенку. Всего ручей пересекали три дороги (Никитская, Арбат и Пречистенка), для этого через него было сделано три моста.

Ручей Черторый в 1585—1593 годах при строительстве каменных стен и башен Белого города был направлен архитектором Фёдором Конем в ров, проходивший вдоль стены.

После того, как стена Белого города была разобрана, а ров засыпан, Черторый тек в канаве. Историк Москвы Пётр Сытин, основываясь на архивных данных, в середине XIX века писал: «В Белом городе и за ним даже большие ручьи, как, например, Черторый с Сивкой, текли открыто в обложенных досками или камнем канавах между мостовой и тротуаром. А большая часть ручьев текла открыто в своих естественных руслах». В тех местах, где Черторый и Сивку пересекали дороги, были сооружены трубы (на ширину дорог) — «…протоки уводились под землю только на местах пересечения их с большими улицами».

В период между 1870 годом, когда начались массовые работы по устройству городских водостоков, и 1876 годом, когда был проведен дренаж Козьего болота, Черторый был заключён в коллектор высотой 1,5 метра на всем протяжении и полностью превращён в подземный. Исследователь В. Ю. Байбиков пишет, что в отчетах Московской городской думы о строительстве водостоков упоминается «Пречистенская сточная труба», работы по сооружению которой начались около 1870 года и закончились в 1873 году. По мнению автора, скорее всего, Пречистенская труба и Черторый на длительном участке — одно и тоже. Тем самым, автор предполагает, что первоначально коллектор Черторыя был местами каменный (кирпичный), местами деревянный и в 1886—1887 годах он был заменён бетонной трубой того же диаметра.

Ниже Пречистенских ворот ручей был спрятан под землю после 1873 года.

Среди всех известных на сегодня исторических планов Москвы только на плане 1813 года указан небольшой участок Черторыя — лоток в Соймоновском проезде.

Топонимика 
Название Черторой (Черторый) с XIX века объяснялось как быстрый поток, который прорыл себе протоку («как будто черт рыл»), а также как слово, обозначающее овраг, рытвину от воды. В Москве и других местностях на Руси овражистые формы рельефа ранее назывались чертороями, поскольку, согласно народным представлениям, в таких формах рельефа люди видели «происки нечистой силы».

В честь Чертолья и Черторыя назван Чертольский переулок.

Иван Снегирев в своей книге «Московские урочища, древние и новые» пишет: «Кроме разных именных оврагов, был еще безымянный, глубокий, который еще в XVIII в. тянулся от Тверских и до Пречистенских ворот и от дождей наполнялся водою; может статься, это был остаток речки Черной, упоминаемой летописями». Исследователь В. Ю. Байбиков считает, что здесь Снегирев, говоря об овраге в районе Пречистенских ворот, скорее всего, подразумевает Черторый, поскольку еще одного оврага, идущего вдоль Пречистенского бульвара, быть не могло.

Гидрография 
Современный маршрут ручья проходит под землей вдоль улицы Спиридоновки, затем по Никитскому и Гоголевскому бульварам, далее по Соймоновскому проезду (также на старых картах — Лесной проезд), и далее ручей впадает в Москву-реку рядом с Храмом Христа Спасителя. Слой насыпи над трубой достигает 4 м, а общее падение ручья — 34 м.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Описание и фотографии коллектора Черторыя на сайте LiveJournal
 Описание и фотографии коллектора Черторыя на сайте LiveJournal
 Описание и история Черторыя на сайте LiveJournal
 Черторый на сайте Подземные реки Москвы
 Черторый на сайте Urban3p.ru
 Коллектор Черторыя на сайте DarkDiary.ru
 

Притоки Москвы
Реки Москвы
Подземные реки